Адам Понінський, Адам Кароль Понінський (*1732 р. — †23 липня 1798 р.) — князь (1773), державний діяч Речі Посполитої.
 Калікст Понінський